Askale Tafa (1984-), une coureuse éthiopienne de longue distance, spécialisée dans le marathon ;
 Lulzim Tafa (1970-), un éducateur, professeur et poète kosovar ; 
 Tesfaye Tafa (1962-), athlète éthiopien.

 Tafa, une zone de gouvernement local de l'État de Niger au Nigeria ;
 Tafas, une ville du sud de la Syrie.

TAFA est un sigle qui peut désigner :
 The Arcade Flyer Archive, un site Web qui collecte des flyers (tracts publicitaires) utilisés par l'industrie du divertissement et du jeu d'arcade pour promouvoir les ventes de ses jeux.

Voir aussi 
 Temple de Tafa, un temple nubien datant de l'époque romaine aujourd'hui conservé au Rijksmuseum van Oudheden de Leyde aux Pays-Bas